South China AA (celým názvem: South China Athletic Association; ) je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu. Založen byl v roce 1904 pod názvem Chinese FT. Svůj současný název nese od roku 1920. Jedná se o nejúspěšnější fotbalový klub Hongkongu, který je se 41 tituly rekordmanem hongkongské nejvyšší fotbalové soutěže. Klubové barvy jsou červená a bílá. Od sezóny 2017/18 působí v hongkongské druhé nejvyšší fotbalové soutěži.

V roce 2017 se klub nečekaně odhlásil z nejvyšší soutěže a to nejen kvůli těžké finanční situaci, ale i kvůli protestu vůči špatnému řízení profesionálního fotbalu v oblasti svazovými orgány. Klub se poté do další sezóny přihlásil pouze o soutěž níž s tím, že se bude zaměřovat primárně na rozvoj mládežnické sekce.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Tseung Kwan O Sports Ground s kapacitou 3 500 diváků.

Historické názvy 

 1904 – Chinese FT (Chinese Football Team)
 1910 – South China FC (South China Football Club)
 1920 – South China AA (South China Athletic Association)

Získané trofeje 

 Hong Kong First Division League / Premier League ( 41× )
 1923/24, 1930/31, 1932/33, 1934/35, 1935/36, 1937/38, 1938/39, 1939/40, 1940/41, 1948/49, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1996/97, 1999/00, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2012/13
 Hong Kong Senior Challenge Shield ( 31× )
 1928/29, 1930/31, 1932/33, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1940/41, 1948/49, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1960/61, 1961/62, 1964/65, 1971/72, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1990/91, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2006/07, 2009/10, 2013/14
 Hong Kong FA Cup ( 10× )
 1984/85, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1998/99, 2001/02, 2006/07, 2010/11
 HKFA League Cup ( 3× )
 2001/02, 2007/08, 2010/11

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1918–2014: Hong Kong First Division League
 2014–2017: Hong Kong Premier League
 2017– : Hong Kong First Division League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1995/96: South China (vítěz základní části) ve finále prohrál s Instant-Dict (vítěz finálové skupiny) poměrem 0:1.
 1996/97: South China (vítěz finálové skupiny) ve finále zvítězil nad Instant-Dict (vítěz základní části) poměrem 3:2 po prodloužení.
 1998/99: South China (vítěz finálové skupiny) ve finále prohrál s Happy Valley (vítěz základní části) po penaltovém rozstřelu poměrem 7:8 (1:1 v základní hrací době).
 1999/00: South China (vítěz finálové skupiny) ve finále zvítězil nad Happy Valley (vítěz základní části) po penaltovém rozstřelu poměrem 4:3 (2:2 v základní hrací době).

Účast v asijských pohárech 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky  

Hongkongské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1904